Иван Венедиктов: Венедиктов, Иван Иванович (1820—1894) — государственный деятель, тайный советник (1876).
 Венедиктов, Иван Фёдорович (1898—1969) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда (1948).